Kolumbija, država
 Kolumbija (superkontinent)
Velika Kolumbija – projekt Simona Bolivara o ujedinjenju zemalja Južne Amerike
Britanska Kolumbija

Columbia:
 Columbia, Južna Karolina, grad
 Columbia (rijeka)
 Columbia (visoravan)
 Columbia (jezero u Kanadi), jezero u saveznoj državi Britanska Kolumbija
 Columbia (jezero u SAD-u), jezero u saveznoj državi Michigan
 Space Shuttle Columbia
 Columbia, okrug (Arkansas)
 Columbia, okrug (Florida)
 Columbia, okrug (Georgia)
 Columbia, okrug (New York)
 Columbia, okrug (Oregon)
 Columbia, okrug (Pennsylvania)
 Columbia, okrug (Washington)
 Columbia, okrug (Wisconsin)
 Sveučilište Columbia
 Columbia Records